Austere har flere betydninger:

 Austere (ambient-band) – en amerikansk musikgruppe der spiller ambient musik.
 Austere (black metal-band) – et australsk black metal-band.
 Austere (amerikansk black metal-band) – et amerikansk black metal-band.